A 30. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (1989) az NSZK-ban, Braunschweigben – Gauss szülővárosában – rendezték. Ötven ország kétszázkilencvenegy versenyzője vett részt az olimpián. A magyar csapat négy ezüst- és egy bronzérmet szerzett, ezzel 10. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Pataki János volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959-2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
Az IMO hivatalos honlapja
Az olimpia összes országának sorrendje
A versenyzők egyéni sorrendje

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák